Eastchester, une ville du comté de Westchester dans l'État de New York ;
 Eastchester, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 , un quartier de New York ;
 Eastchester Bay, un détroit des États-Unis.